Jméno a příjmení Jan Lorenc má více nositelů:

 Jan Lorenc (designér) – polsko-americký autor a designér, absolvent Illinois Institute of Technology
 Jan Lorenc (politik) (1868–???) – československý politik, meziválečný senátor za sociální demokraty